Derkul může znamenat:

 Derkul (přítok Severního Donce) — řeka, levý přítok Severního Donce
 Derkul (přítok Čaganu) — řeka přítok Čaganu v povodí Uralu
 Derkul (vesnice) — vesnice městského typu v Západokazašské oblasti
 Derkul (železniční stanice) — železniční stanice kazašských železnic